Марвин Комппер (; ) — немецкий футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции защитника. Сыграл 1 матч за сборную Германии.

Профессиональная карьера

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
В сезоне 2002/03 Марвин Комппер перешёл из молодёжной команды «Штутгарт» в любительскую команду мёнхенгладбахской «Боруссии». Вскоре после прихода в клуб он был определён в команду до 19 лет, а затем в команду «Боруссия» (Мёнхенгладбах) II. В июле 2005 года он подписал свой первый профессиональный контракт, который был рассчитан до 2008 года.

Вскоре после подписания первого профессионального контракта Комппер был переведён в первую команду и дебютировал в сезоне 2005/06. Его первое появление за клуб состоялось 1 октября 2005 года, когда он вышел на замену во втором тайме вместо травмированного Жеффа Штрассера в матче против «Майнца» (1:0). Поскольку большую часть сезона он провёл на скамейке запасных, защитник в итоге вышел на поле пять раз за сезон.

В сезоне 2006/07 Комппер четыре раза выходил на поле в составе резервной команды в августе 2006 года. 14 октября 2006 года он впервые вышел на поле (а также впервые в старте) в матче с «Вольфсбургом» (3:1). Из-за травм Филипа Дамса и защитника сборной Марселя Янсена, осенью 2006 года он стал постоянным игроком в Бундеслиге. У него было несколько выходов в первой команде, пока он не был исключён из первой команды после критики главного тренера Юппа Хайнкеса после ничьей против «Майнца» (1:1) 9 декабря 2006 года. 30 января 2007 года он вернулся в первую команду после дисквалификации, сыграв вничью против «Нюрнберга» (0:0). После отставки Хайнкеса Комппер получил больше возможностей в первой команде под руководством нового тренера Йоса Лухукая. Он закончил сезон с 23 матчами в чемпионате, но в конце сезона клуб был понижен в классе, заняв последнее место в таблице Бундеслиги. В первой половине сезона 2007/08 Комппер сыграл всего три матча за «гладбах».

«Хоффенхайм» 
В январе 2008 года из-за отсутствия возможности играть в первой команде, Марвин Комппер перешёл в «Хоффенхайм». 1 февраля 2008 года Комппер дебютировал в составе «Хоффенхайма», где он начал весь матч на позиции центрального защитника в победе над «Вееном» со счётом 2:0. 10 февраля 2008 года перед последующим матчем против своего бывшего клуба, «Боруссии» из Мёнхенгладбаха, Комппер дал интервью Bild, в котором сказал, что не испытывает обиды по поводу своего ухода из клуба. Он отыграл весь матч против своего бывшего клуба, где он организовал гол для Демба Ба в победе со счётом 4:2. Комппер быстро закрепился в первой команде, где он играл в основном на позиции центрального защитника. Он также был в составе команды, которая завоевала повышение в Бундеслигу, обыграв «Гройтер Фюрт» со счётом 5:0 в последней игре сезона. К концу сезона 2007/08, в котором «Хоффенхайм» вышел в Бундеслигу, Комппер провёл в общей сложности 19 матчей во всех турнирах.

Комппер начал сезон 2008/09, когда помог клубу выиграть первый матч Бундеслиги, победив «Энерги Котбус» со счётом 3:0. Он продолжал оставаться в первой команде, играя на позиции центрального защитника. 27 сентября 2008 года он забил свой первый гол в матче против бременского «Вердера» (5:4). Он помог команде одержать победы, благодаря которым до января они находились на вершине турнирной таблицы. Однако вскоре форма клуба ухудшилась, что привело к потере места в верхней части таблицы, а сам защитник, несмотря на наличие игрового времени, переживал неудачи. 2 мая 2009 года он впервые стал капитаном команды, где отыграл весь матч, в поражении против «Вольфсбурга» (0:4). Несмотря на дальнейшие неудачи в течение сезона 2008/09, Комппер завершил свой полный сезон в клубе, сыграв в общей сложности 32 матча и забив один раз во всех турнирах.

В сезоне 2009/10 Комппер продолжал оставаться в первой команде, играя на позиции центрального защитника. Свой первый гол в сезоне он забил 12 сентября 2009 года в победе над «Бохумом» (3:0). Его выступление привело к тому, что он подписал продление контракта до 2013 года. Несмотря на то, что в сезоне 2009/10 он дважды выходил на замену, он провёл в общей сложности 35 матчей и забил дважды во всех турнирах.

В сезоне 2010/11 Комппер удачно начал матч открытия сезона, когда он организовал гол для Пениэля Млапы в победе над бременским «Вердером» (4:1). Он начал играть на позиции левого защитника, когда главный тренер Ральф Рангник предпочёл Айзека Ворса и Йосипа Шимунича в качестве центральных защитников. Комппер начинал каждый матч, пока не получил травму спины, из-за которой он не играл в течение двух матчей. 17 октября 2010 года он вернулся на позицию центрального защитника, на которой провёл весь матч, в победе над мёнхенгладбахской «Боруссией» (3:2). После этого ему удалось вернуть себе роль центрального защитника до конца сезона. 18 декабря 2010 года Марвин Комппер забил свой первый гол в сезоне в ничьей с «Нюрнбергом» (1:1). Однако в конце марта Комппер попал в инцидент с партнёром по команде Сеядом Салиховичем на тренировке; позже они уладили свои разногласия.

В преддверии сезона 2011/12 Комппер был связан с уходом из «Хоффенхайма», причём интерес к нему проявляла команда Ла Лиги «Севилья». Несмотря на это, он остался в клубе и начал сезон, продолжая играть на позиции центрального защитника под новым руководством Хольгера Станиславски. 1 октября 2011 года в ничьей с «Баварией» (0:0) игра Комппера была высоко оценена Станиславски, и он был назван «игроком матча». Он играл в каждом матче с момента открытия сезона до удаления 10 декабря 2011 года на последних минутах игры после фола на Томаше Пекгарте в победе над «Нюрнбергом» (2:0). После двухматчевой дисквалификации Комппер снова был удалён в первом тайме за фол в четвертьфинальном матче против «Гройтер Фюрта» (1:0), который стал последней игрой Станиславски в качестве главного тренера. 4 марта 2012 года несмотря на удаление, Комппер забил свой первый гол за клуб в ничьей против «Кёльна» (1:1). В конце сезона 2011/12 защитник провёл в общей сложности 33 матча и забил два раза во всех турнирах.

В сезоне 2012/13 Комппер продолжал играть в первой команде на позиции центрального защитника после назначения Маркуса Баббеля. В сентябре 2012 года в отсутствие Тима Визе, Марвин получил роль капитана. Клуб выиграл несколько матчей подряд против «Ганновера 96» и «Штутгарта». Он играл в каждом матче до удаления 10 ноября 2012 года за второе нарушение правил в ничьей против дюссельдорфской «Фортуны» (1:1). Комппер был капитаном команды ещё четыре раза, пока в январе 2013 года не был исключён из первой команды из-за комментария, сделанного им в адрес клуба. В результате он был переведён во вторую команду. Помимо исключения, игрок вёл переговоры по контракту. К моменту своего ухода в сезоне 2012/13 Комппер провёл 16 матчей.

«Фиорентина» 
В январе 2013 года Марвин Комппер подписал контракт с командой «Фиорентина», заключив трёхлетний контракт за нераскрытую сумму. Позже он рассказал, что на самом деле контракт был рассчитан на два года. После нескольких матчей в качестве неиспользованной замены на скамейке запасных, 3 марта 2013 года Комппер дебютировал за итальянский клуб, отыграв всю игру на позиции центрального защитника, в ничьей против «Кьево» (2:2). Затем он несколько раз выходил в основном составе в конце сезона. В конце сезона 2012/13 годов немец в общей сложности семь раз выходил на поле.

В начале сезона 2013/14 Комппер появился в первых двух матчах сезона. Однако вскоре он оказался на скамейке запасных и боролся за место в основной команде, так как столкнулся с конкуренцией на позиции центрального защитника. 23 января 2014 года он забил поздний гол в матче против «Сиены» в четвертьфинале Кубка Италии, в результате чего «Фиорентина» одержала победу со счётом 2:1. Несмотря на травму, полученную в конце сезона, немец завершил свой второй сезон, сыграв 19 матчей и забив один раз во всех турнирах. В летнее трансферное окно 2014 года ожидалось, что Комппер покинет клуб, поскольку его возможности в первой команде «Фиорентины» стали ограниченными. В результате он был исключён из состава перед предсезонным турне клуба.

«РБ Лейпциг» 
2 августа 2014 года Комппер перешёл в команду второй Бундеслиги «РБ Лейпциг», подписав трёхлетний контракт. Ранее летом его активно сватали в «Эллас Верону». Однако он дал понять, что хочет играть в Бундеслиге до перехода в «РБ Лейпциг». После перехода в клуб он получил футболку с номером 33 перед началом нового сезона.

После того, как Комппер не был заменён в первых двух матчах, он дебютировал за «РБ Лейпциг» 22 августа 2014 года, выйдя на замену вместо травмированного Никласа Хоэнедера, в победе над «Эрцгебирге» (1:0). После дебюта немец начинал каждый матч за команду вместе с Тимом Себастианом и Лукасом Клостерманом на позиции центрального защитника. Так продолжалось до тех пор, пока Комппер не был отстранён от игры за перебор жёлтых карточек в феврале 2015 года. 15 февраля 2015 года после возвращения, Марвин был назначен капитаном на матч против «Франкфурта», который они проиграли 0:1. Его возвращение было недолгим, когда он был удалён в первом тайме в матче против «Карлсруэ» 9 марта 2015 года, в результате чего он был дисквалифицирован на два матча. Несмотря на то, что в конце сезона 2014/15 Комппер был в запасе, он завершил свой первый сезон, выйдя на поле в общей сложности 27 раз во всех турнирах.

Однако в начале сезона 2015/16 Комппер получил травму колена, из-за которой он несколько месяцев не играл в основной команде. После возвращения к тренировкам после травмы в сентябре он был определён в резервную команду, чтобы восстановить форму. 4 октября 2015 года он впервые после возвращения после травмы вышел на поле в матче против «Нюрнберга». После возвращения защитник вернул себе место в первой команде, несмотря на новые турниры в этом сезоне. Он получил несколько выходов в первой команде, пока не получил мышечную травму, из-за которой выбыл на две недели в декабре 2015 года. 7 февраля 2016 года Комппер забил после возвращения после травмы два месяца спустя, в победе над брауншвейгским «Айнтрахтом» со счётом 2:0. Позже немец помог клубу впервые выйти в Бундеслигу, победив 8 мая 2016 года «Карлсруэ» со счётом 2:0. К концу сезона 2015/16 он в общей сложности провёл 23 матча и забил трижды во всех турнирах.

Несмотря на трудности с восстановлением физической формы перед сезоном 2016/17, Компперу удалось вернуть себе место в основной команде на позиции центрального защитника в начале сезона. С начала сезона он принял участие в каждом матче за команду. Однако в ноябре 2016 года защитник получил разрыв капсулы сустава, из-за чего выбыл из строя на целый год. 21 января 2017 года после возвращения после травмы Комппер забил в победе над «Айнтрахтом» (3:0) из Франкфурта. Вернувшись после травмы Комппер продолжил возвращать себе место в первой команде к концу сезона и помог команде финишировать на втором месте, чтобы квалифицироваться в Лигу чемпионов на следующий сезон. Несмотря на то, что в конце сезона 2016/17 он трижды выбывал из строя, в общей сложности он принял участие в 26 матчах и дважды забил во всех турнирах. В конце сезона 2016/17 Комппер подписал продление контракта до 2019 года.

Перед сезоном 2017/18 Комппер получил травму икры во время предсезонного турне клуба. Несмотря на возвращение к тренировкам после травмы, как раз к началу чемпионата, Марвин, однако, оказался на скамейке запасных, поскольку проиграл конкуренцию Вилли Орбану, Дайо Упамекано, Ибраиму Конате и Штефану Ильзанкеру. Это также сочеталось с натянутыми отношениями с главным тренером Ральфом Хазенхюттлем. К моменту своего ухода Комппер трижды выходил на поле в первой половине сезона 2017/18.

«Селтик» и «Дуйсбург» 
Сообщалось, что «Селтик» принял предложение от «РБ Лейпциг» на сумму £1 млн. В декабре 2017 года Комппер согласовал переход в клуб шотландской премьер-лиги «Селтик», сделка вступила в силу 1 января 2018 года. За полтора года в составе шотландских грандов он так и не появился в чемпионате.

2 июля 2019 года он подписал контракт с «Дуйсбургом». 1 августа 2020 года он объявил о своём уходе и перешёл в тренерский штаб.

Сборная Германии 
Марвин Комппер имел право играть за сборные Германии и Франции, так как получил гражданство.

Ранее представлявший сборные Германии до 17 лет и Германии до 18 лет, Комппер впервые был вызван в сборную Германии до 20 лет, дебютировав 16 февраля 2005 года в матче против сборной Италии до 20 лет. Через три месяца после дебюта Комппер был вызван в сборную Германии до 20 лет на молодёжный чемпионат мира в Нидерландах. После того, как он дважды выходил на замену в первых двух матчах, он 18 июня 2005 года сыграл свой первый матч на турнире, где вышел на замену во втором тайме, в проигрыше против Аргентины до 20 лет (0:1). Комппер впервые вышел в стартовом составе на турнире, когда Германия проиграла сборной Бразилии (1:2) после того, как игра перешла в дополнительное время, выбыв из турнира. В дальнейшем он провёл одиннадцать матчей за команду до 20 лет.

13 ноября 2008 года Комппер был впервые вызван в сборную Германии. Через пять дней после повторного вызова, 19 ноября 2008 года, Комппер сыграл свою единственную международную игру в товарищеском матче против сборной Англии, став первым игроком «Хоффенхайма», надевшим форму сборной Германии. После матча Марвин рассказал о своём дебюте, сказав: «Я был очень рад играть с самого начала, но мой дебют был омрачён только поражением, жаль, что мы не смогли успешно завершить год».

Тренерская карьера 
После завершения карьеры футболиста в 2020 году стал помощником главного тренера в «Дуйсбурге». В 2021 году вошёл в тренерский штаб Маркуса Гисдоля в московском «Локомотиве». После ухода Гисдоля 1 марта 2022 года Комппер стал исполняющим обязанности главного тренера. Однако на следующий день «Локомотив» назначил исполнять обязанности главного тренера Дмитрия Лоськова, поскольку у Комппера не оказалось лицензии Pro.

Достижения 
 Серебряный призёр Второй Бундеслиги: 2007/08

Личная жизнь 
Комппер родился в Тюбингене, Западная Германия, от матери-немки и отца-француза из Гваделупы, и имеет французское гражданство из-за происхождения отца. В детстве Комппер болел за «Пари Сен-Жермен», а кумирами были Джордж Веа и Давид Жинола.

Примечания 

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах II
Игроки ФК «Боруссия» Мёнхенгладбах
Игроки ФК «Хоффенхайм»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «РБ Лейпциг»
Игроки ФК «РБ Лейпциг II»
Игроки ФК «Дуйсбург»
Футбольные тренеры Германии